Gaspard Abeille – poeta e drammaturgo francese
 Joseph Abeille – architetto francese
 Louis-Paul Abeille – economista francese
 Abeille de Perrin – entomologo francese

Altri progetti